Рикард Бьерке (, род. ) — норвежский шахматист, мастер ФИДЕ (1985).

Шахматная карьера 
В 1980-е гг. входил в число сильнейших шахматистов Норвегии.

Бронзовый призёр чемпионата Норвегии 1982 г. Участник дележа 3-го места в чемпионате Норвегии 1987 г.

В составе сборной Норвегии участник 25-й шахматной олимпиады (1982) в г. Люцерне.

В составе команды «Oslo Schakselskap» участник 13-го Кубка европейских клубов 1997 г.

Участник ряда сильных по составу международных турниров. Лучшее достижение — делёж 2—4 мест на турнире в Эспоо (1988 г.). В последние годы регулярно выступает на опен-турнирах в Фагернесе.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Рикарда Бьерке на шахматных олимпиадах
 Выступления Рикарда Бьерке в Кубках европейских клубов

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам